Жолкевский, Станислав:

 Жолкевский, Станислав (1547/1550—1620) — польский полководец, польный и великий гетман и канцлер великий коронный.
 Жолкевский, Станислав (ум. 1588) — военный деятель Речи Посполитой, каштелян галицкий и воевода русский.